Toto je seznam obcí v Česku začínajících na písmeno B.

Reference 

Seznamy sídel v Česku
Obce v Česku